Un Nymphaion (en grec ancien , en latin ), francisé en « nymphée », désigne un lieu dédié aux nymphes. Plusieurs localités ont porté ce nom :
 Nymphaion en Crimée ;
 Nymphaion en Ionie (actuelle Kemalpaşa dans la province d'İzmir en Turquie) ;
 Nymphaeum de Corinthe.